Ženska košarkaška reprezentacija Američkih Djevičanskih otoka
Ženska košarkaška reprezentacija Britanskih Djevičanskih otoka